Якунята — название населённых пунктов в России:

 Якунята — деревня в Афанасьевском районе Кировской области.
 Якунята — деревня в составе города Краснокамск Пермского края.